Dividida em várias etapas, a edição 1980 do Campeonato Brasileiro de Rugby foi a 17ª edição do torneio foi vencido pelo time do Alphaville Tênis Clube, teve como vice-campeão o Niterói Rugby.

Equipes que participaram

Campeão

Estatísticas da Edição 1980 - Masculino

Tabela de jogos 

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 1980 no Brasil